Крествуд има више значења:
 Крествуд (Илиноис), град  у америчкој савезној држави Илиноис
 Крествуд (Кентаки), град у америчкој савезној држави Кентаки
 Крествуд (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури